Words – termine informatico inglese
Words – brano musicale dei Bee Gees del 1968
Words (Don't Come Easy) – singolo di F.R. David del 1982
Words – album di F.R. David del 1982
Words – album di Tony Rich del 1996
Words – album di Sherrié Austin del 1997
Words I Never Said – singolo di Lupe Fiasco del 2011
Words – singolo di Birdy del 2016
Words – singolo di Emma Drobná del 2017
Words – album di Sara Evans del 2017
Words – singolo di Alesso e Zara Larsson del 2022